Чемпионаты Европы по волейболу среди женских молодёжных команд — соревнования для женских молодёжных сборных, проводимые под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV).
 
Проводятся с 1966 года. В первых семи чемпионатах (1966—1979) участвовали спортсменки до 20 лет. С 1982 года возрастной ценз снижен до 19 лет.

В настоящее время соревнования проводятся один раз в два года по чётным годам.

Призёры

Титулы

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1966 года